-пространство может означать:
 -пространство в топологии (компактно порождённое пространство) — топологическое пространство, в котором замкнуты все множества, пересечение которого с каждым компактным подмножеством этого пространства замкнуто.
 Пространство Канторовича — порядково полное векторное пространство, то есть векторное полуупорядоченное пространство, в котором каждое ограниченное сверху множество имеет верхнюю грань.